Tremembé steht für:
 Tremembé (Volk), indigenes Volk in den Bundesstaaten Ceará und Maranhão in Brasilien
 Tremembé (Sprache), unklassifizierte ausgestorbene Sprache der Tremembé in den Bundesstaaten Ceará und Maranhão in Brasilien
 Tremembé (Gemeinde), Gemeinde im Bundesstaat São Paulo, Brasilien
 Tremembé (São Paulo), Bezirk der Stadt São Paulo, Brasilien